В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bayonne 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
  Катарина Малеєва (переможниця)
  Раффаелла Реджі (півфінал)

 Барбара Паулюс (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Лаура Лапі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bayonne
Bayonne